

Ринарциці — село в гміні Рудна Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ринарциці — село в гміні Корфантув Ниського повіту Опольського воєводства